Purullena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Purullena (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Purullena (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar